Miljanovci su naseljeno mjesto u sastavu općine Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Miljanovci
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|939 (88,58%)
|2.443 (78,55%)
|1.942 (81,32%)
|-
|Hrvati
|107 (10,09%)
|623 (20,03%)
|439 (18,38%)
|-
|Srbi 
|4 (0,37%) 
|22 (0,70%)
|6 (0,25%)
|-
|Jugoslaveni
|5 (0,47%)
|9 (0,28%)
|1 (0,04%)
|-
|ostali i nepoznato
|5 (0,47%)
|13 (0,41%)
|0
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1.060|3.110|2.388'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji